Johann Nepomuk David (1895-1977), een Oostenrijks componist en hoogleraar
 Johann Marcus David (1764-1815), een Duits kunstschilder
 Zie ook
 Johann David Wyss (1743-1818), een Zwitserse gereformeerd prediker en schrijver
 Johann David Heinichen (1683-1729), een Duits componist en muziektheoreticus